Pauline van Württemberg, (1800-1873), dochter van Lodewijk van Württemberg en Henriëtte van Nassau-Weilburg, echtgenote van Willem I van Württemberg
Pauline van Württemberg, (1810-1856), dochter van Paul van Württemberg en Catharine Charlotte van Saksen-Hildburghausen, echtgenote van Willem van Nassau-Weilburg
Pauline van Württemberg, (1877-1965), dochter van Willem II van Württemberg en Maria van Waldeck-Pyrmont, echtgenote van Frederik van Wied